Opuštění může označovat: 
 Opuštění věci, termín občanského práva, jedna z forem pozbytí vlastnictví, jíž se věc stává ničí (volnou k okupaci) nebo propadá nějaké formě veřejného vlastnictví (státu, obci)
 Opuštění dítěte, termín trestního a rodinného práva
 Opuštění místa, přesun osoby z místa (budovy, prostoru, území), a to buď okamžitý fyzický přesun, nebo ukončení pobytu
 Opuštění republiky, trestný čin v některých právních systémech neuznávajících svobodu pohybu, například socialistickém Československu
 Opuštění (Warcraft), nazývaná též Zapomenutí – jedna z ras Hordy v počítačových hrách Warcraft

Související 
Opuštěný – souvisejí rozcestník